501-й батальон:
 501-й тяжёлый танковый батальон
 501-й гаубичный артиллерийский полк (до 25 октября 1941 года 126-й стрелковой дивизии (1-го формирования))
 501-й автотранспортный батальон 245-й стрелковой дивизии